Le Roi Candaule peut désigner :

 Le Roi Candaule, une nouvelle de Théophile Gautier parue en 1844 ;
 Le Roi Candaule, un ballet de Marius Petipa sur une musique de Cesare Pugni créé en 1868 ;
 Le Roi Candaule, une pièce d'André Gide créée en 1901 ;  
 Le Roi Candaule, titre en français de l'opéra Der König Kandaules (1996) d'Alexander von Zemlinsky d'après la pièce d'André Gide ; 
 Le Roi Candaule, comédie lyrique en 4 actes d'Alfred Bruneau en collaboration avec Maurice Donnay.